Jacqueline – forma francese e inglese del nome Giacoma (femminile di Giacomo)
Jacqueline Moore – wrestler statunitense
1017 Jacqueline – asteroide della fascia principale
Femme assise - Jacqueline – dipinto di Picasso